Dünz ist der Name von:

 Abraham Dünz der Ältere (ca. 1630–1688), Werkmeister der Bauhütte am Berner Münster
 Abraham Dünz der Jüngere (1664–1728), Schweizer Steinmetz, Architekt und Werkmeister
 Hans Jakob Dünz (I.) (um 1575–1649), Schweizer Glasmaler und Illustrator 
 Hans Jakob Dünz (II.) (1603–1668), Schweizer Maler
 Hans Jakob Dünz (Werkmeister) (1667–1742), Schweizer Steinmetz, Werkmeister und Münsterbaumeister 
 Johannes Dünz (ca. 1645–1736), Schweizer Maler